Hatton ist der Name mehrerer

Orte in Großbritannien:
 Hatton (Aberdeenshire)
 Hatton (Warrington)
 Hatton (Lincolnshire)
 Hatton (Derbyshire)
 Hatton (Shropshire)
 Hatton (Warwickshire)
 Hatton (Greater London) jetzt London Borough of Hillingdon

auf Sri Lanka:
 Hatton (Sri Lanka)

in den Vereinigten Staaten:
 Hatton (Alabama)
 Hatton (Arkansas)
 Hatton (Kentucky)
 Hatton (Missouri)
 Hatton (North Dakota), im Traill County
 Hatton (Ohio)
 Hatton (Pennsylvania)
 Hatton (Utah)
 Hatton (Virginia)
 Hatton (Washington)
 Hatton (Wyoming)

Personen:
 Brian Hatton (1887–1916), britischer Maler
 Christopher Hatton (1540–1591), britischer Politiker
 Daniel Finch-Hatton, 17. Earl of Winchilsea (* 1967), britischer Adliger
 Denys Finch Hatton (1887–1931), englischer Adliger und Großwildjäger

 Gabriel Hatton (1877–1949), französischer Autorennfahrer
 Gilbert Hatton (* 1956), US-amerikanische Bahnradsportler und Trainer
 James Hatton (fl. 1920), britischer Langstreckenläufer
 John Liptrot Hatton (1809–1886), englischer Komponist
 Joseph Hatton (1948–2022), puerto-ricanischer Basketballspieler
 Lucy Hatton (* 1994), britische Hürdenläuferin
 Matthew Hatton (* 1981), britischer Boxer
 Michael Hatton (* 1951), australischer Politiker
 Mike Hatton (* 1978), US-amerikanischer Schauspieler, Filmproduzent, Filmregisseur, Drehbuchautor und Komiker
 Ragnhild Hatton (1913–1995), aus Norwegen stammende britische Historikerin
 Raymond Hatton (1887–1971), US-amerikanischer Schauspieler
 Ricky Hatton (* 1978), britischer Boxer
 Robert H. Hatton (1826–1862), US-amerikanischer Politiker
 Ronald Hatton (1886–1965), britischer Pflanzenkundler
 Rondo Hatton (1894–1946), US-amerikanischer Schauspieler

sowie von
 Hatton (Poitou) (8. Jahrhundert), Graf von Poitou 735–77